Toponímia:
 Rochefort (Bèlgica), municipi belga de la Província de Namur a la regió valona 
 Rochefort (Charente Marítim), municipi francès al departament de Charente Marítim i a la regió de Poitou-Charentes 
 Rochefort (Savoia), municipi francès al departament de Savoia 
 Rochefort-en-Terre, municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Morbihan 
 Rochefort-en-Valdaine és un municipi francès al departament de la Droma 
 Rochefort-en-Yvelines, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Rochefort-Montagne, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Rochefort-sur-Brévon, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Rochefort-Samson, municipi francès al departament de la Droma 
 Rochefort-sur-la-Côte, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Rochefort-sur-Loire, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Rochefort-sur-Nenon, municipi francès al departament del Jura 
 Aiguille de Rochefort o Agulla de Rochefort, muntanya entre l'Alta Savoia (França) i la Vall d'Aosta (Itàlia)
 Cantó de Rochefort-Centre, cantó francès del departament del Charente Marítim, al districte de Rochefort 
 Cantó de Rochefort-en-Terre, divisió administrativa francesa al departament de Morbihan a la regió de Bretanya 
 Cantó de Rochefort-Nord, cantó francès del departament del Charente Marítim, al districte de Rochefort 
 Cantó de Rochefort-Sud, cantó francès del departament del Charente Marítim, al districte de Rochefort 
 Comtat de Rochefort, jurisdicció feudal de França, a la regió de París, centrada en Rochefort-en-Yvelines 
 Cressin-Rochefort, municipi francès al departament de l'Ain 
 Districte de Rochefort, districte del departament francès de Charente Marítim, a la regió de Poitou-Charentes 
 Dôme de Rochefort, muntanya entre les regions de l'Alta Savoia (França) i la Vall d'Aosta (Itàlia)
 La Valla-sur-Rochefort, municipi francès al departament del Loira 
 L'Hôpital-sous-Rochefort, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Didier-sur-Rochefort, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Laurent-Rochefort, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Bonnet-de-Rochefort, municipi francès al departament de l'Alier 
 Biografies:
 Henri Rochefort (Paris, 1831 - Aix-les-Bains, Savoie 1913), periodiste francès
 Jean-Baptiste Rochefort (París, 1746 - 1819), compositor francès 
 Llúcia de Rochefort (~1088 - 1137), reina consort de França (1104 -1107).
 Miscel·lania
 Abadia de Rochefort, abadia trapenca situada al poble de Rochefort (Bèlgica)
 Rochefort (formatge), formatge realitzat a l'abadia trapenca amb segell d'«Authentic Trappist Product»
 Rochefort (cervesa), cervesa realitzada a l'abadia trapenca amb segell d'«Authentic Trappist Product»